Сержі́ () — місто та муніципалітет у Франції, у регіоні Іль-де-Франс, в Сержі розташовані префектура і рада департаменту Валь-д'Уаз, при тому що адміністративним центром департаменту є Понтуаз. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 29 км на північний захід від Парижа.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році у муніципалітеті числилось 20857 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 56680,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача.

Сусідні муніципалітети

Галерея зображень

Посилання 

 [ Розташування муніципалітету Сержі на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Валь-д'Уаз

Примітки 

Міста Франції
Муніципалітети департаменту Валь-д'Уаз